Засеље може да се односи на:

 Засеље (Пожега), насеље у општини Пожега, Златиборски округ, Република Србија
 Засеље (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Засеље (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Засеље (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Засеље (Витез), насеље у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ